Livada ist der Name folgender Orte in Kroatien:
 Livada (Kroatien), eingemeindetes Dorf der Stadt Slavonski Brod

Livada ist der Name folgender Orte in Nordmazedonien:
 Livada (Nordmazedonien), eingemeindetes Dorf der Stadt Struga

Livada ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Livada, Stadt im Kreis Satu Mare
 Livada (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Livada (Botoşani), Dorf im Kreis Botoşani
 Livada (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Livada (Iclod), Dorf im Kreis Cluj
 Livada (Petreştii de Jos), Dorf im Kreis Cluj
 Livada (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Livada (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea
 Livada Beiuşului, Dorf im Kreis Bihor
 Livada de Bihor, Dorf im Kreis Bihor
 Livada Mică (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Livada Mică (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare